Базылевка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Базылевка — деревня в Полоцком районе Витебской области.

Россия 
 Базылевка — деревня в Починковском районе Смоленской области.
 Базылевка — деревня в Хиславичском районе Смоленской области.